Александр Сторожук: Сторожук, Александр Александрович (род. 1981) — российский футболист и тренер.
 Сторожук, Александр Алексеевич (1924—1987) — советский учёный.